Juan Antonio de Galleguillos puede referirse a miembros de la familia Galleguillos una de las familias criollas más acaudaladas de San Bartolomé de La Serena y principales terratenientes del sector costero del Valle de Limarí desde principios del siglo XVII hasta fines del siglo XIX y tronco de una de las más importantes familias chilenas del Norte Chico en el Chile colonial:

Juan Antonio de Galleguillos y Riberos de Castilla (1668 - 1707) fue un noble, maestre de campo, regidor, alcalde y encomendero terrateniente chileno también uno de los pioneros en la elaboración del vino de Chile, pisco y aceite de oliva durante la época colonial española.

Juan Antonio de Galleguillos y Godoy (1732 - 1788), noble, político y militar encomendero español y hacendado chileno uno de los pioneros en la elaboración del pisco y vino de Chile en el valle de Limarí y fue el último encomendero de la familia Galleguillos hasta que 1791 el gobernador de Chile Ambrosio O'Higgins abolió la encomienda y acabó con el trabajo obligatorio de los indígenas.

Juan Antonio de Galleguillos y Corbalán-Castilla (1770 - 1820), hacendado chileno uno de los pioneros en la elaboración del pisco, aceite de oliva y vino de Chile durante la época colonial española.